Ребле — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Забельской волости.

География 
Деревня расположена на восточном берегу Ребельского озера, в 21 км к востоку от районного центра города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 110 жителей. В деревне проживают несколько блогеров, ведущих каналы на YouTube о своей жизни.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района